C6H12O – formula molecolare del cicloesanolo
C6H12O – formula molecolare dell'esanale
C6H12O – formula molecolare del metilisobutilchetone
C6H12O – formula molecolare del pinacolone

Formule molecolari